Die A-Gruppe der 57. Eishockey-Weltmeisterschaften wurde vom 18. April bis 2. Mai 1993 in München und Dortmund (Deutschland) ausgespielt. Weltmeister wurde die russische Nationalmannschaft, die damit, rechnet man die Erfolge der UdSSR mit ein, ihren 23. WM-Titel gewann. Die Mannschaft setzte sich im Finale gegen Titelverteidiger Schweden durch.

Die weiteren WM-Turniere fanden in Eindhoven (Niederlande) und Ljubljana und Bled (Slowenien) statt. Insgesamt nahmen 32 Mannschaften an diesen Weltmeisterschaften teil, dazu kamen sechs weitere Mannschaften, die sich an der Qualifikation zur C-Gruppe beteiligten.

Modus 

Schon im Vorjahr hatte eine russische Mannschaft den Platz der alten Sowjetunion eingenommen. In diesem Jahr drängte nun ein Teil der Nachfolgestaaten in das WM-Geschehen. Auch Jugoslawien war mittlerweile in Teilstaaten zerfallen; doch verlief dieser Prozess weniger friedlich als beim Auseinanderbrechen der UdSSR. Dies hatte zweierlei Konsequenzen. Zum einen gab es mit Slowenien und Kroatien zwei neue Eishockey-Nationen, die an den Weltmeisterschaften teilnehmen wollten, zum anderen wurde Rest-Jugoslawien, bestehend aus den alten Teilrepubliken Serbien und Montenegro, aufgrund seiner treibenden Rolle bei den Bürgerkriegen in dieser Regionen mit Boykottmaßnahmen, auch mit sportlichen, belegt und durfte nicht an der C-WM teilnehmen. Die IIHF sah sich daher zu umfangreichen Veränderungen im C-Gruppenbereich veranlasst. So wurde die C1-Gruppe von 6 auf 12 Mannschaften aufgestockt und wieder zur reinen C-Gruppe. Die neue Gruppe setzte sich aus den fünf Mannschaften der C1-Gruppe des Vorjahres (ohne B-Gruppenaufsteiger Großbritannien und ohne den mit Boykott belegten B-Gruppen-Absteiger Jugoslawien), den beiden Erstplatzierten der C2-Gruppe (wobei der C2-Gruppenzweite Südafrika für das ausgeschlossene Jugoslawien nachrückte) und fünf Qualifikanten zusammen. Die im Herbst 1993 stattfindende Qualifikation wurde in vier Gruppen ausgetragen, wobei sich die vier Gruppensieger für die C-WM qualifizierten: Dazu kam als fünfter Qualifikant der Gruppenzweite der leistungsstärksten Gruppe, die sich aus den GUS-Staaten zusammensetzte. Teilnehmer dieser Qualifikation waren die vier restlichen Mannschaften der C2-Gruppe des Vorjahres sowie acht neue Länder, allesamt Nachfolgestaaten der UdSSR und Jugoslawiens.

Einige kleinere Veränderungen gab es auch in der A-Gruppe. So mussten bei dieser WM auch die beiden Gruppenfünften der Vorrunde mit in die Play-Downs gegen den Abstieg. Zudem wurde das Team der Tschechoslowakei durch eine rein tschechische Mannschaft ersetzt, denn am 1. Januar 1993 hatte sich auch die Tschechoslowakei in die Teilstaaten Tschechien und Slowakei aufgelöst.

A-Weltmeisterschaft 

Das offizielle Logo und Plakat zeigte einen Puck, sowie separat einen zum Puck stilisierten Vogel mit dem Namen „Bully“. Als Schriftart wurde die Futura verwendet. Es gab auch eine offizielle Hymne zu der Weltmeisterschaft. Geworben wurde mit dem Plakat der WM auf einer Telefonkarte zu 12 DM.

Der Holzschnitt „Puck“ von Georg Baselitz 
Für den Deutschen Eishockeybund schuf Georg Baselitz den Holzschnitt „Puck“ in der Größe 103 × 72 cm, dieser wurde zweifarbig gedruckt, je 300 Stück in schwarz-rot, blau-rot und grün-rot. Die Auflage betrug je 300 Stück, von denen jeder Druck vom Künstler signiert und nummeriert war. Weitere 2000 Stück der grün-roten Ausführung entstanden als unsignierter Druck.

Vorrunde

Gruppe A 

Abschlusstabelle

Gruppe B 

Abschlusstabelle

Spiele gegen den Abstieg

Play-offs

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierung der A-WM

Auszeichnungen 
Spielertrophäen

All-Star-Team

Beste Scorer 
Abkürzungen:  Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett:  Turnierbestwert

B-Weltmeisterschaft 
 in Eindhoven, Niederlande

Spiele

Abschlusstabelle

Auf- und Abstieg

Qualifikation zur C-Weltmeisterschaft

Gruppe A (Baltische Gruppe) 
 in Riga, Lettland

Abschlusstabelle

Gruppe B (GUS-Gruppe) 
 in Minsk, Belarus

Abschlusstabelle

1 Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient für Kasachstan

Gruppe C (Jugoslawische Gruppe) 

Abschlusstabelle

Gruppe D (Mittelmeer-Gruppe) 
 in Ankara, Türkei

Abschlusstabelle

Qualifikanten

C-Weltmeisterschaft 
 in Ljubljana und Bled, Slowenien

Vorrunde

Gruppe A 

Abschlusstabelle

Gruppe B 

Abschlusstabelle

Spiel um Platz 9

Play-offs

Abschlussplatzierung der C-WM 

Ursprünglich war vorgesehen, die C-WM in der gleichen Form auch im kommenden Jahr auszutragen. Dabei waren im Vorfeld Qualifikationsspiele vorgesehen. Die beiden Letztplatzierten der beiden Gruppen sollten an diesen Qualifikationsspielen teilnehmen. Der Drittletzte des Turniers sollte ebenfalls in die Qualifikation, sofern die Boykottmaßnahmen gegen Jugoslawien aufgehoben würden und das Land wieder in der C-Gruppe spielen dürfte. Daher wurde speziell ein Spiel um Platz 9 ausgetragen. Im Nachhinein wurden jedoch diese Planungen wieder verworfen. Man beschloss die C-Gruppe wieder in die C1- und die C2-Gruppe aufzuteilen. Dazu stiegen die letzten drei der beiden Vorrundengruppen in die C2-Gruppe ab, während die neue Nationalmannschaft der Slowakei sowie die Mannschaft Belarus’ per Wildcard einen Platz in der C1-Gruppe zugewiesen bekamen. Man wollte dabei die Spielstärke beider Teams berücksichtigen.

Auf- und Abstieg

Siehe auch 
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1993

Literatur 
 Klein, Günter und Knospe, Klaus-Peter: Eishockey Weltmeisterschaft 1993 München: Copress, 1993, ISBN 3-7679-0406-3.
 Eckert, Horst: Eishockey-Almanach '94, International IIHF Yearbook '94 München: Copress, 1993, ISBN 3-7679-0429-2.

1993
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft, 1993
Weltmeisterschaft, 1993
Weltmeisterschaft, 1993
Weltmeisterschaft 1993
Weltmeisterschaft 1993
Weltmeisterschaft 1993
Weltmeisterschaft 1993
Weltmeisterschaft 1993
Eishockeywettbewerb in München
Sportveranstaltung in Dortmund
Eishockeywettbewerb in Eindhoven
Eishockeywettbewerb in Ljubljana
Eishockeywettbewerb in Bled
Eishockeywettbewerb in Riga
Eishockeywettbewerb in Minsk
Eishockeywettbewerb in Zagreb
Eishockeywettbewerb in Ankara
Olympiahalle München